

Antropologia 
 Uomo di Cro-Magnon – antica forma di Homo sapiens

Musica 
 Cro Magnon – gruppo musicale belga

Persone 
 Jean Magnon (1620-1662) – drammaturgo, avvocato e storico francese
 Pierre Magnon (1996) – calciatore francese

Persone Magnón 
 Leonor Villegas de Magnón (1876-1955) – politico, docente e giornalista messicano